Berthet ist der Familienname folgender Personen:

 Didier Berthet (* 1962), französischer Geistlicher, Bischof von Saint-Dié
 Élie Berthet (1815–1891), französischer Romanschriftsteller
 Georges Berthet (1903–1979), französischer Ruderer und Skisportler
 Gwenael Berthet (* 1970), französischer Segler
 Jean-François Berthet (* 1969), französischer Segler
 Lucy Berthet (* 1866–1941); belgische Opernsängerin
 Marcel Berthet (1888–1953), französischer Radrennfahrer
 Philippe Berthet (* 1956), französischer Comiczeichner
 Raymond Berthet (1909–1945), französischer Skilangläufer
 Rémi Berthet (* 1947), französischer Judoka
 Vincent Berthet (* 1960), französischer Vielseitigkeitsreiter